Plusieurs peintures ont ce nom :
 Amedeo Modigliani
 Nu couché (1917)
Nu couché (1917, Metropolitan Museum of Art)
 Auguste Renoir
 Nu couché vu de dos (1917)
 Nicolas de Staël
 Nu : une inconnue, nu couché (1953)
 Nu couché (Nu) (1954)
 Nu couché bleu (1955)

Sculptures 
 Nu couché I par Henri Matisse